Седралито има више значења:

 Седралито (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Седралито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику